Il doppio del torneo di tennis Richmond WCT 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fritz Buehning e Johan Kriek che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Frew McMillan 3–6, 6–3, 7–6.

Teste di serie

 Brian Gottfried /  Frew McMillan (finale)
 Wojciech Fibak /  Heinz Günthardt (semifinali)

 Victor Amaya /  Hank Pfister (semifinali)
 Mike Cahill /  Terry Moor (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Richmond WCT 1980